Chiquita, signifiant « petite » en espagnol, peut faire référence à :
 une marque de banane produite par Chiquita Brands International,
 Chiquita Anderson, une danseuse de tournois de catch,
 Chiquita, une nouvelle en espagnol écrite par le journaliste cubain Antonio Orlando Rodríguez,
 Chiquita, un des noms de plume de Renée Dunan.

Voir aussi 
 Chiquitita, une chanson du groupe ABBA

Nom de plume